Jesper Juul peut désigner :
 Jesper Juul (1948-2019), thérapeute familial danois ;
 Jesper Juul (né en 1970), chercheur et game designer danois.